Darcythompsoniidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Lang 1936. Darcythompsoniidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Darcythompsoniidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Darcythompsoniidae